

Patronymie 
 Maison de Breteuil (ca 1019)

  :
 Louis Nicolas Le Tonnelier de Breteuil (1648-1728), officier de la maison du roi Louis XIV
 Élisabeth-Théodose Le Tonnelier de Breteuil abbé et garde des sceaux du duc d'Orléans, fils du précédent
 Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil dite Émilie du Châtelet (1706-1749), mathématicienne française, sœur du précédent
 François Victor Le Tonnelier de Breteuil (1686-1743), ministre de la Guerre de Louis XV
 Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil (1730-1807), diplomate et homme politique français
 Henry Le Tonnelier de Breteuil (1848-1916), homme politique français
 Martine de Breteuil (1908-2007) est une actrice française.

Toponymie 
Dans sa Toponymie générale de la France (TGF), Ernest Nègre ne cite que Breteuil-sur-Iton et Breteuil-sur-Noye sous un même § 2886 : Breteuil vient de l'anthroponyme roman Brittus suffixé par -ó-ialo. Le gaulois ialo (§ 2794) (sens primitif : « espace découvert, clairière ») n'est alors plus qu'un suffixe toujours précédé d'un o de liaison accentué : ce -ó-ialo aboutit à -euil ou -eil en langue d'oïl.

 Breteuil, dans la commune de Villennes-sur-Seine, département des Yvelines, région Île-de-France
 Breteuil (dite Breteuil-sur-Iton), commune du département de l'Eure et de la Normandie ; gentilé : Bretoliens
 Breteuil (dite Breteuil-sur-Noye), commune du département de l'Oise et de la région Hauts-de-France ; gentilé : Brituliens
 Breteuil-Embranchement, hameau de Bacouël, commune du département de l'Oise et de la région Hauts-de-France ; la gare desservant Breteuil-sur-Noye se trouve dans ce hameau

 Avenue de Breteuil, place de Breteuil et hôtel de Breteuil à Paris
 Canton de Breteuil : il existe 2 cantons homonymes :
 Canton de Breteuil (Eure)
 Canton de Breteuil (Oise)
 Château de Breteuil, sis à Choisel, commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, en France
 Les Baux-de-Breteuil, commune située dans le département de l'Eure et la Normandie
 Pavillon de Breteuil (affecté au Bureau international des poids et mesures), sis à Sèvres, commune du département des Hauts-de-Seine, dans la région Île-de-France, en France

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France